Hipoteza continuum